Nome usado por várias denominações Cristãs:
 uma das formas pelas quais a Igreja Católica é chamada.
 Igreja de Cristo no Brasil, denominação pentecostal organizada em Mossoró-RN.
 Igreja Unida de Cristo denominação cristã liberal dos Estados Unidos.
 Igrejas de Cristo movimento restauracionista originário dos Estados Unidos.

Desambiguação